Javi Muñoz puede referirse a:

 Javi Muñoz Arévalo, futbolista español nacido en 1982;
 Javi Muñoz Jiménez, futbolista español nacido en 1995.
 Javier Muñoz Arévalo, futbolista español.